Академия музыкальных искусств в Праге () — высшее учебное заведение Чехии, направленное на подготовку работников в сфере исполнительского искусства, расположенное в Праге. В качестве независимой институции была образована в 1945 году на основе Высшей школы Пражской консерватории (), выделившейся в составе Пражской консерватории в 1919 году. Учебные занятия начались в 1946. Помимо музыкального факультета (Hudební fakulta-HAMU) Академия включает в себя также театральный факультет (Divadelní fakulta-DAMU) и факультет кино и телевидения ().

Адрес 

Академия музыкальных искусств расположена в центре Праги в нескольких исторических зданиях. Ректорат находится в  в Мало-Стране, который связан с , в котором размещается . Театральный факультет Академии расположен в , а факультет кино и телевидения во . В основном здании AMU также размещены студии AMU и FAMU в Старом городе.

Факультеты 
  ()
 Театральный факультет ()
 Факультет кино и телевидения ()

Международное сотрудничество 
Академия является членом Ассоциации европейских университетов (EUA) и  (ELIA),, благодаря которым она участвует в европейской образовательной политике (например, в Конференции EUA по качеству в Гётеборге в ноябре 2013 года). Факультет кино и телевидения является членом  (CILECT), и Европейской группы школ кино и телевидения (GEECT). Театральный факультет является членом Европейской сети учебных центров администрирования в сфере культуры ().

Учебные программы

Театральный факультет 
 Драматическое образование
 Альтернативный и кукольный театр
 Театр с акцентом на авторское творчество и педагогику
 Исполнение
 Продюсирование
 Альтернативный и кукольный театр — режиссура/драматургия
 Альтернативный театр — режиссура/драматургия
 Драматический театр — режиссура/драматургия
 Сценография
 Сценография альтернативного и кукольного театра
 Сценография альтернативного театра
 Теория и критика

Факультет кино и телевидения 
 Мультипликация
 Аудиовизуальные исследования
 Документалистика
 Операторское дело
 Продюсирование
 Режиссура
 Сценарий и драматургия
 Монтаж
 Звукорежиссура
 Фотография

Факультет музыки и танца 
 Арфа
 Валторна
 Виола
 Виолончель
 Вокал
 Гитара
 Гитара — джаз
 Гобой
 Дирижирование
 Звукорежиссура
 Клавесин
 Кларнет
 Композиция
 Контрабас
 Контрабас — джаз
 Музыкальный менеджмент
 Музыкальное продюсирование
 Музыкальная режиссура

 Наука о танцах
 Невербальный и комедийный театр
 Оперная режиссура
 Орган
 Пантомима
 Педагогика танца
 Пианино
 Саксофон — джаз
 Скрипка
 Теория музыки
 Тромбон
 Туба
 Труба
 Ударные инструменты
 Ударные инструменты — джаз
 Фагот
 Флейта
 Фортепиано — джаз
 Хореография

Почётные доктора 
Звание почётного доктора Академии получили такие известные деятели как: Вацлав Гавел (1996), Милош Форман (1998), Чарльз Маккеррас (1999),  (2000), Иржи Килиан (2000), Отомар Крейча (2002), Ян Шванкмайер (2003), Йозеф Сук (2003), Радован Лукавский (2005), Олег Табаков (2008), Нородом Сиамони (2010), Зузана Ружичкова (2011),  (2011), Юрий Норштейн (2014),  (2015), Йиржи Белоглавек (2016), Агнешка Холланд (2017).

Примечания

Ссылки 
 
 Академия исполнительских искусств в Праге в реестре исследовательских организаций Министерства образования, молодёжи и спорта Чешской республики
 
 

Консерватории по алфавиту